Nerine faughani är en ringmaskart som beskrevs av José María Alfono Félix Gallardo 1968. Nerine faughani ingår i släktet Nerine och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
faughani